Rude je lahko:
 Rude Pribićke (Hrvaška)
 Rude (Hrvaška)

Glej tudi 
 Ruda (razločitev)